Балан се можеодносити на:

 Балан (Приморски Шарант), насеље
 Буника, биљка